De Cedronspoel was een waterpoel in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

De poel bevond zich op de hoek van de Nieuwstraat en de Kleine Beekstraat en verwees naar het voormalige klooster Trans-Cedron, dat op die plek lag. Tevens liep dwars door de tuinen van het klooster de Cedronsbeek.

In 1898 werd de poel drooggelegd.

Oppervlaktewater in Venlo
Geschiedenis van Venlo